Marcello Vernola – politico italiano, figlio di Nicola 
 Nicola Vernola – avvocato e politico italiano, padre di Marcello